Play It If You Can't Say It — альбом гурту Vanilla Sky, випущений у 2004 році лейблом Wynona Records.

Список композицій

Посилання 

 Альбом на сайті Last.fm

Альбоми Vanilla Sky